Cet article est une liste référençant les personnages de la série de romans Henderson's Boys de Robert Muchamore.

Les Boys

Groupe A 
 Marc Kilgour : trouvé dans une gare, abandonné par sa mère, il passa les 12 premières années de sa vie dans un orphelinat. On peut le qualifier comme le « héros » de la série. Marc est le meilleur en langues de tout le groupe A. Il sait parler le français, sa langue maternelle, et l'allemand, une langue qu'il a apprise dans son orphelinat, ce qui l'aide lors de ses missions en France. 
 Paul Clarke : c'est un garçon discret et timide. Il est orphelin : sa mère est morte lorsqu'il était enfant et son père lors d'un bombardement aérien. Il ne reste de sa famille que sa sœur, Rosie, qui fait partie du groupe A. Il passe son temps à lire, dessiner et peindre. C'est donc lui qui dessina le logo de CHERUB.
 Rosie Clarke : c'est la seule fille de l'organisation à pouvoir participer à l'entraînement des agents. Contrairement à son frère, elle vient de Grande-Bretagne, pays qu'elle considère comme sa « propre maison. » Elle meurt dans le tome 7 en mission en France.
Hugo Charmain : c'est un enfant âgé d'une sixaine d'année, il fait sa première apparition dans le tome 1. Il fait la rencontre de Paul et Rosie lors d'un raid aérien en plein Paris. Il a d'ailleurs perdu sa mère lors de ce raid et son père est parti au front. Il suit Paul et Rosie quasi juste qu'à la fin du livre, il meurt un peu avant d'une balle dans le torse. 
 PT Bivott : né et élevé à New York. Son père et son grand-frère son morts lors d'une opération criminelle qui a mal tourné. Il essaya de s'enfuir pendant Le Jour de l'Aigle mais fut arrêté par Paul. C'est le meilleur du groupe en gymnastique.
 Luc : il apparaît pour la première fois dans L'Armée secrète. Il est probablement né en 1928 (lors de sa première apparition, il a 13 ans). Il aime montrer sa force en effrayant les recrues plus jeunes que lui.
 Joël : il apparaît pour la première fois dans L'Armée secrète. Il est probablement né en 1927 (lors de sa première apparition, il a 14 ans). Il est longiligne et musclé avec des cheveux blonds en bataille.

Groupe B 
 Tristan LeConte : il apparaît pour la première fois dans L'Armée secrète. Son frère et lui viennent d'un orphelinat où ils étaient maltraités. Tristan est souvent raillé par ses camarades à cause de son accent français et parce qu'il aide souvent Eileen McAfferty. Il est très bon en navigation. 
 Samuel : il est le frère de Joël et ami avec Tristan. 
 Yves : avec ses quatorze années, il est le plus âgé du groupe B.

Il y a trois autres garçons dans ce groupe.

Le staff
 Charles Henderson : après avoir commencé par aller en mission avec ses boys, il est convaincu que le groupe d'intervention ne devra être composé que d'enfants. Il est marié avec Joan même si cette dernière tenta de l'assassiner pour des raisons inconnues ce qui résolut Charles Henderson à divorcer. 
 Eileen McAfferty : elle est la supérieure hiérarchique de Charles Henderson.
 Mr. Takada : il apparaît pour la première fois dans L'Armée secrète. Il est l'instructeur en chef de l'organisation. Originaire du Japon, il n'a que très peu de vocabulaire français et anglais. Il a peut-être des liens de parentés avec miss Takada, une professeur d'arts martiaux de l'actuelle organisation. 
 Keïta et Farès : ce sont deux ex-prisonniers de guerre qui sont devenus les deux instructeurs assistants de Takada. 
 Pippa : elle apparaît pour la première fois dans L'Armée secrète. Elle est la cuisinière de l'organisation.
 Mrs. Donnelley : elle apparaît pour la première fois dans L'Armée secrète. Elle enseigne l'anglais et les mathématiques.
 Boo : de son vrai nom Elizabeth DeVere, elle apparaît pour la première fois dans Opération U-Boat. C'est une opératrice-radio de 19 ans.

Articles connexes 
 CHERUB
 Henderson's Boys
 Robert Muchamore

Œuvre de littérature d'enfance et de jeunesse
Henderson's Boys